Taita peut désigner :
les Taita, un peuple du Kenya 
le taita, une langue bantoue
les Monts Taita, un massif montagneux du Kenya
le faucon taita, une espèce de rapace
Taita, un genre de gastéropodes